The Live Adventure é o primeiro álbum gravado ao vivo pelo cantor Steven Curtis Chapman, lançado a 7 de Setembro de 1993.

O disco atingiu o nº 2 do Top Contemporary Christian e Chapman consegui o seu terceiro Grammy Awards na categoria "Best Pop/Contemporary Gospel Album" em 1994.

Faixas 
"Prologue" – 1:05
"The Great Adventure" – 4:46
"That's Paradise" – 4:42
"Go There With You" – 1:14
"Busy Man" – 5:15
"Great Adventure 'Stuff'" (Instrumental) – 4:41
Acoustic Medley: – 4:49
"My Redeemer is Faithful and True"
"His Eyes"
"Waiting for Lightning"
"When You are a Soldier"
"Heart's Cry"
"His Strength is Perfect"
"More to This Life" – 6:25
"For the Sake of the Call" – 6:43
"I Will Be Here" – 4:08
"My Turn Now" – 3:18
"No Better Place" – 5:07

Álbuns ao vivo de 1993
Álbuns de Steven Curtis Chapman
Álbuns em língua inglesa
Álbuns da Sparrow Records